XXIX чемпионат России по волейболу среди 14 команд мужской Суперлиги проходил с 26 октября 2019 по 15 марта 2020 года. В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 17 марта 2020 года проведение турнира было приостановлено, а 28 марта — завершено. Победитель был определён по итогам регулярного первенства. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграл новосибирский «Локомотив».

Основной этап 
14 команд разделены на 2 группы «змейкой» в соответствии с итогами сезона-2018/19. В период с 26 октября по 8 марта каждая команда встретилась по два раза (дома и на выезде) с соперниками по своей группе и по одному разу с представителями другой семёрки, все результаты складывались в общую турнирную таблицу. Согласно первоначальному регламенту две сильнейшие команды напрямую вышли в решающую стадию чемпионата — «Финал шести», который должен был пройти на площадке сильнейшего клуба регулярного сезона, а команды, занявшие места с 3-го по 10-е, стали участниками стыковых матчей за выход в «Финал шести». 

В матче 5-го тура действующий чемпион страны «Кузбасс» и обладатель Кубка «Зенит» (Казань) разыграли Суперкубок России. Игра была посвящена памяти советского волейболиста Порфирия Воронина.

Команда «Нова» (Самарская область), занявшая последнее место в турнирной таблице, вылетела в высшую лигу «А» из-за финансовых проблем.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф 
Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 матч «Газпром-Югра» — «Динамо» (Москва) прошёл без зрителей, а от ответной встречи сургутская команда отказалась. 20 марта 2020 года решением Всероссийской федерации оставшиеся матчи перенесены на неопределённый срок, а 28 марта после принятия решения о завершении чемпионата России результаты плей-офф были аннулированы.

 «Динамо-ЛО» — «Кузбасс»
 1-й матч. 15 марта. Санкт-Петербург. 1:3 (20:25, 26:28, 25:21, 21:25)
 «Газпром-Югра» — «Динамо» (М)
 1-й матч. 15 марта. Сургут. 1:3 (27:29, 16:25, 25:19, 20:25)

 «Белогорье» — «Зенит» (СПб)
 1-й матч. 15 марта. Белгород. 0:3 (24:26, 20:25, 17:25)
 «Енисей» — «Факел»
 1-й матч. 15 марта. Красноярск. 3:2 (25:19, 31:29, 22:25, 23:25, 15:13)

Самые результативные

Итоговое положение

Составы 
 «Локомотив»: Дмитрий Щербинин — 19 матчей, 69 партий / 148 очков (80 в атаке, 56 на блоке, 12 с подачи); Роман Мартынюк — 19, 73; Константин Абаев — 19, 65 / 29 (5, 11, 13); Фабьян Джизга — 19, 63 / 22 (3, 11, 8); Сергей Савин — 19, 61 / 221 (189, 16, 16); Артём Ермаков — 18, 65; Марко Ивович — 17, 61 / 217 (165, 29, 23); Павел Круглов — 17, 49 / 148 (128, 19, 1); Константин Бакун — 16, 54 / 225 (189, 22, 14); Алексей Родичев — 13, 40 / 96 (81, 8, 7); Павел Захаров — 13, 23 / 6 (5, 0, 1); Дмитрий Лызик — 11, 30 / 57 (34, 14, 9); Ильяс Куркаев — 8, 29 / 61 (44, 14, 3); Александр Ткачёв — 8, 24 / 35 (25, 9, 1); Максим Куликов — 2, 3 / 5 (5, 0, 0); Роман Мурашко — 1, 1. Главный тренер — Пламен Константинов.

 «Зенит» (Казань): Андрей Сурмачевский — 19, 61 / 71 (45, 4, 22); Максим Михайлов — 19, 60 / 213 (165, 22, 26); Эрвин Нгапет — 17, 59 / 227 (181, 19, 27); Цветан Соколов — 17, 55 / 240 (196, 17, 27); Александр Бутько — 16, 53 / 43 (17, 11, 15); Артём Вольвич — 15, 51 / 124 (89, 33, 2); Алексей Кононов — 15, 44 / 87 (64, 21, 2); Валентин Голубев — 14, 40; Фёдор Воронков — 14, 30 / 56 (46, 4, 6); Лоран Алекно — 14, 28 / 15 (7, 5, 3); Валентин Кротков — 12, 31; Денис Земчёнок — 12, 28 / 22 (17, 2, 3); Алексей Самойленко — 11, 30 / 56 (38, 15, 3); Вадим Лихошерстов — 11, 21 / 30 (14, 6, 10); Илья Фёдоров — 2, 4. Главный тренер — Владимир Алекно, старший тренер — Алексей Вербов.

 «Кузбасс»: Игорь Кобзарь — 19, 70 / 70 (30, 20, 20); Лаури Керминен — 19, 68; Дмитрий Пашицкий — 18, 66 / 185 (137, 37, 11); Михаил Щербаков — 18, 65 / 167 (100, 53, 14); Ярослав Подлесных — 18, 61 / 227 (190, 17, 20); Антон Карпухов — 16, 52 / 157 (130, 13, 14); Евгений Сивожелез — 14, 41 / 111 (88, 12, 11); Виктор Полетаев — 12, 42 / 196 (161, 17, 18); Богдан Гливенко — 12, 37 / 115 (96, 5, 14); Роман Пакшин — 11, 19 / 18 (14, 3, 1); Егор Кречетов — 8, 15 / 4 (0, 3, 1); Никита Лясов — 5, 12; Инал Тавасиев — 3, 11 / 20 (12, 7, 1); Иван Демаков — 3, 10 / 21 (16, 4, 1). Главный тренер — Георге Крецу.

 «Динамо» (Москва): Сэм Деру — 20, 72 / 304 (262, 25, 17); Павел Панков — 20, 72 / 79 (23, 25, 31); Максим Жигалов — 20, 65 / 193 (143, 16, 34); Владимир Съёмщиков — 19, 69 / 114 (62, 47, 5); Стивен Маар — 19, 59 / 164 (139, 13, 12); Чеслав Свентицкис — 19, 50 / 15 (3, 2, 10); Юрий Бережко — 18, 44 / 80 (67, 10, 3); Евгений Баранов — 17, 60; Романас Шкулявичус — 17, 44 / 145 (123, 10, 12); Илья Власов — 15, 43 / 87 (55, 30, 2); Максим Белогорцев — 13, 33 / 43 (28, 9, 6); Алексей Кабешов — 9, 20; Сергей Никитин — 6, 8 / 3 (2, 0, 1); Алексей Остапенко — 4, 11 / 12 (8, 4, 0); Семён Дмитриев — 3, 4 / 1 (0, 0, 1). Главный тренер — Константин Брянский.

 «Зенит» (Санкт-Петербург): Иван Яковлев — 20, 72 / 180 (113, 53, 14); Ореоль Камехо — 20, 71 / 314 (243, 43, 28); Лукаш Дивиш — 20, 70 / 143 (110, 19, 14); Георг Грозер — 19, 68 / 356 (288, 35, 33); Игорь Филиппов — 19, 65 / 114 (84, 25, 5); Дмитрий Ковалёв — 18, 59 / 68 (23, 37, 8); Роман Порошин — 14, 33 / 12 (2, 10, 0); Евгений Андреев — 13, 44; Иван Подребинкин — 13, 28 / 21 (18, 0, 3); Семён Кривитченко — 9, 31; Кирилл Урсов — 9, 12 / 7 (6, 1, 0); Алексей Сафонов — 7, 13 / 18 (15, 3, 0); Дмитрий Макаренко — 2, 4. Главный тренер — Туомас Саммелвуо.

 «Факел»: Кристиан Падар — 19, 76 / 325 (268, 26, 31); Денис Богдан — 19, 69 / 258 (215, 14, 29); Никита Стуленков — 19, 60 / 84 (38, 41, 5); Дмитрий Коленковский — 19, 52 / 56 (36, 17, 3); Эрик Шоджи — 18, 73; Александр Кимеров — 17, 53 / 62 (46, 10, 6); Сергей Антипкин — 15, 58 / 27 (6, 11, 10); Дмитрий Волков — 15, 55 / 218 (181, 17, 20); Егор Клюка — 13, 48 / 213 (157, 30, 26); Андрей Ананьев — 13, 34 / 44 (20, 21, 3); Денис Шипотько — 10, 17 / 6 (6, 0, 0); Александр Гуцалюк — 8, 36 / 55 (30, 21, 4); Игорь Колодинский — 8, 33 / 15 (10, 4, 1); Валентин Безруков — 7, 15 / 3 (1, 2, 0); Сергей Рохин — 7, 10 / 2 (1, 0, 1); Илья Петрушов — 6, 14; Анатолий Володин — 1, 2 / 7 (6, 1, 0); Артём Корнеев — 1, 1. Главный тренер — Камилло Плачи.

 «Енисей»: Дмитрий Жук — 20, 76 / 171 (118, 53, 0); Валентин Стрильчук — 20, 74 / 35 (16, 16, 3); Роман Жось — 20, 45 / 14 (2, 5, 7); Александр Янутов — 19, 75; Ян Ерещенко — 19, 74 / 312 (257, 21, 34); Кирилл Клец — 19, 74 / 302 (255, 19, 28); Тодор Скримов — 19, 72 / 221 (184, 10, 27); Александр Крицкий — 19, 64 / 146 (104, 41, 1); Сергей Платаненков — 17, 57 / 13 (7, 2, 4); Антон Мысин — 11, 21 / 19 (15, 3, 1); Руслан Ханипов — 10, 24 / 26 (18, 5, 3); Данила Гаврилов — 8, 16 / 22 (16, 1, 5); Алексей Налобин — 5, 10 / 9 (4, 5, 0); Илья Чубыкин — 3, 6. Главный тренер — Александр Климкин.

 «Белогорье»: Павел Тетюхин — 20, 69 / 163 (145, 10, 8); Дражен Лубурич — 20, 68 / 304 (263, 9, 32); Сергей Червяков — 19, 62 / 130 (88, 41, 1); Антон Сёмышев — 19, 60 / 145 (124, 12, 9); Александр Воропаев — 19, 60 / 21 (2, 13, 6); Розалин Пенчев — 19, 57 / 165 (140, 14, 11); Артём Зеленков — 17, 54; Кирилл Пиун — 17, 48 / 71 (51, 12, 8); Максим Максименко — 16, 43; Егор Сиденко — 14, 27 / 23 (20, 2, 1); Сергей Багрей — 11, 33 / 11 (3, 3, 5); Александр Гуцалюк — 10, 23 / 34 (20, 10, 4); Сергей Рохин — 9, 27 / 40 (24, 14, 2); Иван Кузнецов — 9, 19 / 11 (9, 2, 0); Алексей Ковылов — 2, 4; Илья Сподобец — 2, 4; Всеволод Бушев — 2, 4 / 1 (1, 0, 0); Александр Захватенков — 1, 1 / 1 (1, 0, 0). Главный тренер — Александр Косарев (до 12-го тура), Борис Колчин.

 «Газпром-Югра»: Мацей Музай — 20, 82 / 460 (421, 26, 13); Кирилл Костыленко — 20, 81 / 196 (167, 26, 3); Денис Черейский — 20, 81 / 192 (127, 56, 9); Артём Довгань — 20, 75 / 129 (94, 34, 1); Алексей Плужников — 20, 74 / 32 (10, 11, 11); Павел Авдоченко — 20, 63 / 15 (4, 1, 10); Артём Хабибуллин — 17, 60 / 30 (17, 7, 6); Евгений Рукавишников — 17, 50 / 24 (11, 13, 0); Теодор Салпаров — 16, 69; Леонид Щадилов — 16, 54 / 89 (73, 13, 3); Сергей Пирайнен — 11, 18 / 21 (20, 1, 0); Григорий Драгунов — 9, 19; Александр Болдырев — 8, 23 / 45 (40, 2, 3); Руслан Галимов — 8, 14 / 14 (12, 0, 2); Никита Козлов — 6, 10; Никита Аксютин — 5, 19 / 36 (30, 5, 1). Главный тренер — Рафаэль Хабибуллин.

 «Динамо-ЛО»: Александр Волков — 20, 71 / 212 (148, 46, 18); Игорь Тисевич — 20, 71 / 45 (13, 9, 23); Антон Ботин — 20, 62 / 190 (150, 26, 14); Максим Шпилёв — 20, 57 / 180 (154, 17, 9); Андрей Колесник — 19, 60 / 227 (202, 12, 13); Дмитрий Яковлев — 19, 47 / 73 (59, 9, 5); Владимир Шишкин — 18, 57; Дмитрий Леонтьев — 16, 38 / 64 (51, 7, 6); Маркус Бёме — 15, 38 / 51 (36, 13, 2); Артём Смоляр — 14, 44 / 93 (60, 30, 3); Максим Пурин — 14, 27 / 71 (63, 5, 3); Александр Соколов — 11, 27; Владислав Жлоба — 10, 13 / 2 (2, 0, 0); Сергей Макаров — 4, 7 / 2 (1, 1, 0); Артём Мельников — 4, 5 / 1 (1, 0, 0); Максим Горшков — 1, 1. Главный тренер — Олег Согрин.

 АСК: Александр Маркин — 19, 75 / 284 (231, 28, 25); Виктор Никоненко — 19, 75 / 156 (116, 30, 10); Александр Пятыркин — 19, 72 / 224 (198, 19, 7); Сергей Мелкозёров — 18, 71; Антон Андреев — 17, 57 / 96 (67, 26, 3); Александр Садаков — 17, 40 / 45 (32, 11, 2); Денис Петров — 16, 61 / 27 (12, 11, 4); Джон Вендт — 16, 60 / 314 (283, 15, 16); Валентин Иванов — 10, 23 / 8 (4, 2, 2); Артём Крайнов — 7, 11; Роман Горбатов — 5, 16 / 48 (44, 3, 1); Александр Ковалёв — 4, 7 / 10 (8, 1, 1); Олег Гранев — 1, 1 / 3 (3, 0, 0). Главный тренер — Игорь Шулепов.

 «Урал»: Никола Йовович — 19, 72 / 36 (13, 17, 6); Денис Бирюков — 19, 71 / 275 (228, 24, 23); Роман Брагин — 19, 71; Александр Абросимов — 19, 69 / 157 (96, 46, 15); Никита Алексеев — 19, 60 / 251 (200, 25, 26); Алексей Спиридонов — 17, 56 / 171 (157, 9, 5); Евгений Рыбаков — 17, 47 / 105 (91, 8, 6); Леонид Кузнецов — 14, 45 / 81 (53, 27, 1); Сергей Макаров — 14, 28; Егор Феоктистов — 14, 32 / 74 (64, 7, 3); Светослав Гоцев — 12, 39 / 83 (59, 19, 5); Виктор Пивоваров — 5, 9; Дмитрий Кириченко — 4, 6; Дмитрий Ильиных — 3, 5; Александр Родионов — 3, 4 / 2 (2, 0, 0). Главный тренер — Константин Сиденко (до 16-го тура), Валерий Багметов.

 «Югра-Самотлор»: Иван Никишин — 19, 70 / 209 (179, 12, 18); Никита Вишневецкий — 19, 69; Максим Космин — 19, 67 / 159 (91, 50, 18); Игорь Коваликов — 17, 48 / 12 (9, 1, 2); Юрий Цепков — 17, 42 / 54 (41, 12, 1); Сергей Бурцев — 14, 42 / 102 (89, 6, 7); Иван Комаров — 12, 34 / 61 (55, 4, 2); Роман Егоров — 11, 34 / 7 (4, 3, 0); Александр Кривец — 11, 30 / 40 (26, 11, 3); Илья Кириллов — 8, 21; Владислав Диденко — 6, 17 / 8 (4, 3, 1); Максим Куликов — 5, 18 / 38 (20, 17, 1); Сергей Никитин — 5, 14 / 26 (21, 4, 1); Линкольн Уильямс — 5, 10 / 34 (31, 1, 2); Александр Милицкий — 3, 4 / 1 (1, 0, 0); Егор Тарасов — 2, 3 / 1 (0, 0, 1); Иван Панычев — 1, 1; Тимур Хисматуллин — 1, 1. Главный тренер — Валерий Пясковский.

 «Нова»: Денис Шенкель — 19, 65 / 205 (178, 19, 8); Андрей Титич — 18, 62 / 197 (170, 11, 16); Никита Ерёмин — 18, 62; Иван Козицын — 18, 61 / 112 (66, 40, 6); Александр Чефранов — 18, 48 / 166 (138, 14, 14); Виталий Васильев — 18, 46 / 132 (118, 7, 7); Максим Шульгин — 18, 38 / 13 (4, 8, 1); Александр Моисеев — 17, 56; Константин Осипов — 17, 52 / 32 (20, 7, 5); Фаннур Каюмов — 14, 28 / 9 (8, 1, 0); Матвей Захаров — 12, 19 / 23 (21, 2, 0); Сергей Бусел — 11, 39 / 67 (39, 27, 1); Михаил Моров — 11, 32 / 46 (34, 11, 1); Тимофей Соколов — 5, 9 / 7 (7, 0, 0). Главный тренер — Александр Горбатков (до 9-го тура), Юрий Филиппов.

Курсивом выделены игроки, покинувшие свои команды по ходу сезона. Статистика приведена с учётом аннулированных результатов плей-офф.

Высшая лига «А» 
Соревнование проходило с 22 октября по 17 марта в два круга по туровой системе. 17 марта решением Исполкома Всероссийской федерации волейбола в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 розыгрыш турнира приостановлен, а 28 марта — досрочно завершён. Результат единственного проведённого матча 8-го тура между «Нефтяником» и «Искрой» — 1:3 (20:25, 21:25, 25:20, 19:25) — был аннулирован. Решением Президиума ВФВ в Суперлигу следующего сезона вышел «Нефтяник» (Оренбург).

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд.

Высшая лига «Б» 
Соревнование проходило с 28 сентября по 15 марта в четыре круга по туровой системе. 17 марта решением Исполкома Всероссийской федерации волейбола в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 розыгрыш турнира приостановлен, а 28 марта — досрочно завершён. В высшую лигу «А» следующего сезона вышел клуб «Кама» (Пермский край).

Турнирная таблица 

 По решению ВФВ, бронзовыми медалями Высшей лиги Б, в связи с разным количеством игр, были награждены сразу две команды — «ИжГТУ-Динамо» и «Элвари-Сахалин»

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди женщин 2019/2020

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Положение о чемпионате
 Результаты и статистика матчей

Чемпионаты России по волейболу среди мужчин
2019 год в волейболе
2020 год в волейболе
Спортивные соревнования, завершённые досрочно из-за пандемии COVID-19